Фёдор Конова́лов:
 Коновалов, Фёдор Евгеньевич (1888—1970) — русский лётчик, полковник, герой Первой мировой войны.
 Коновалов, Фёдор Федулович (1918—1980) — Герой Советского Союза.